Karl Ferdinand Braun (1850-1918) – niemiecki fizyk
 Karl Braun (ur. 1930) – niemiecki biskup rzymskokatolicki
 Karl Braun(1822-1893) – niemiecki pisarz i polityk liberalny